Марина Викторовна Трегубович (Выборнова) (3 февраля 1967, Ленинград) — советская и российская оперная певица, актриса театра и кино, сценарист, педагог по вокалу. Дочь известного советского режиссёра Виктора Ивановича Трегубовича. Начиная с 1993 года является ведущей солисткой Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Биография 
Марина Трегубович (Выборнова) родилась 3 февраля 1967 года в Ленинграде. Отец — кинорежиссёр Виктор Трегубович, мать — учительница высшей математики и информатики Юнесса Трегубович.В кино начала сниматься с 6 лет, дебютировав в 1973 году в фильме своего отца «Старые стены». С 1984 года работала в Санкт-Петербургском Театре Музыкальной Комедии.

В 1988 году вышла замуж за актера театра и кино Сергея Выборнова. Имеет дочь и сына.

В кино снималась совместно с такими советскими и российскими актерами, как Людмила Гурченко, Кирилл Лавров, Армен Джигарханян, Андрей Миронов, Виктор Павлов, Федор Одиноков, Александр Калягин, Алексей Булдаков, Валентина Ковель, Нина Усатова, Всеволод Кузнецов, Владимир Гостюхин, Сергей Проханов, Марина Левтова, Иван Агафонов.

В 1993 году окончила Санкт-Петербургскую Государственную Консерваторию им. Римского-Корсакова. С 1993 года — ведущая солистка Михайловского театра .

В 2000—2002 гг. по приглашению работала в Баденском государственном театре города Карлсруэ (Германия) в качестве солистки и педагога по русскому языку.

С 2001 года ежегодно гастролирует с рождественской программой в Токио, Иокогаму, Осаку, Нагою, Хикон (Япония).

С 2004 г. сотрудничает с Дьюкским Университетом города Дарем, США.

В 2006 году выступала на сцене Индианской консерватории в США.

В 2007 году была номинирована на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотая маска» за роль Домны Сабуровой в спектакле «Царская невеста» Михайловского театра.

В сезоне 2015—2016 годов исполняла партии лирико-драматического сопрано в операх П. И. Чайковского, Дж. Верди, П. Масканьи, Дж. Пуччини, А. Дворжака, Б. В. Асафьева, Э. Хумпердинка в Михайловском театре.

03 февраля 2017 года Михайловский театр посвятил оперу Дж. Верди «Бал-Маскарад» юбилею Марины Трегубович, которая исполнила в этот вечер партию Амелии (Густаво — Евгений Наговицын, Ренато — Дмитрий Даров, Ульрика — Олеся Петрова; дирижёр — Михаил Татарников).

Марина Трегубович — обладательница лирико-драматического сопрано. По мнению музыкальных критиков, её выступления отличают предельная внутренняя собранность, глубокое проникновение в создаваемый образ и эмоциональность.

Одной из самых любимых партий певицы является партия Тоски из одноименной оперы Дж. Пуччини.

Творчество

Роли в театре 

 «Бал Маскарад» — Амелия
 «Тоска» — Тоска
 «Летучая мышь» — Розалинда
 «Отелло» — Дездемона
 «Дон Жуан» — Донна Анна
 «Евгений Онегин» — Татьяна
 «Трубадур» — Леонора
 «Руслан и Людмила» — Горислава
 «Богема» — Мими
 «Иоланта» — Иоланта
 «Набукко» — Абигаиль
 «Сильва» — Сильва
 «Царская невеста» — Домна Сабурова
 «Князь Игорь» — Ярославна

Роли в кино 
 1973 — Старые стены — девочка в электричке
 1977 — Девочка, хочешь сниматься в кино? — Лёлька, подружка Инги
 1978 — Уходя — уходи — Света Сулина, дочь Дмитрия и Алисы
 1979 — Бабушкин внук — Марина
 1981 — Трижды о любви — Вера
 1982 — За счастьем — Феня
  — Магистраль — Людмила
 1984 — Прохиндиада, или Бег на месте — Капа, коллега Любомудрова
 1985 — Вот моя деревня… — Евдокия
 1991 — Хмель —  Ефимия, жена Мокея
 1994 — Прохиндиада-2 — Тереза

Сценарии к фильмам 

 1991 — Хмель

Ссылки 
https://plus.google.com/photos/112202295151803823387/albums/5865173143902408177?authkey=CMHtvMGZ7PHELA

http://mikhailovsky.ru/theatre/company/opera_soprano/marina_tregubovich/?sphrase_id=24208

http://www.mikhailovsky.ru/press/news/tregubovich_a_ya_ne_pela/

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Дети-актёры СССР